Sheriff Teddy ist der Titel von:

 Sheriff Teddy (Film), deutscher Kinderfilm von Heiner Carow aus dem Jahr 1957
 Sheriff Teddy (Kinderbuch), Kinderbuch von Benno Pludra aus dem Jahr 1956